Эрро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 144,28 км². Население — 786 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры